Муслим Гаджимагомедов:
 Гаджимагомедов, Муслим Гамзатович (род. 1997) — российский боксёр.
 Гаджимагомедов, Муслим Замиалиевич (род. 1981) — российский дзюдоист.